Il doppio maschile  del torneo di tennis Canada Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ilie Năstase e Ion Țiriac che hanno battuto in finale Jan Kodeš e Jan Kukal 7-6, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1972